Hesperocorixa är ett släkte av insekter. Hesperocorixa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Buksimmare
Hesperocorixa